Klaus Raddatz ist der Name folgender Personen:

* Klaus Raddatz (Prähistoriker) (1914–2002), deutscher Prähistorischer Archäologe 
 Klaus Raddatz (Journalist) (* 1932), deutscher Journalist und Parteifunktionär (SED)